Qinghua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinghua (socken i Kina), Sichuan, 
 Qinghua Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar